Kötzschau steht für

 Kötzschau, Ortsteil der Stadt Leuna in Sachsen-Anhalt
 Kötzschau (Kleindehsa), Ortsteil von Kleindehsa in Sachsen
 Emanuel Friedrich von Kötzschau (1666–1736), deutscher Hof- und Verwaltungsbeamter in dänischen Diensten

Siehe auch:
 Kötschau
 Koetschau